Ełk (district), een district in het Poolse woiwodschap Ermland-Mazurië
 Ełk (gemeente), een landgemeente in bovenstaand district
 Ełk (stad), een stad in bovenstaande gemeente